

Ґутково — село в гміні Семьонтково Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґутково — село в гміні Йонково Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства